koszykarz – sportowiec uprawiający koszykówkę
 koszykarz – rzemieślnik zajmujący się koszykarstwem; inna nazwa to koszykarz-plecionkarz